Turcsányi Tibi (Rimaszombat, 1989. március 1. –)  magyar énekes.

Gyerekkora 

Gyermekkorát falun, Rimaszécsen töltötte. Óvodás kora óta áll színpadon: szavalt, táncolt, énekelt.  Általános iskolásként tagja volt az iskolai kórusnak, amely segítségével több helyre is ellátogatott. Az Aranykakas Dalfesztiválon (szlovákiai dalfesztivál) különdíjas lett.  Az énekes elmondása szerint, élete legnagyobb fordulópontja 2008-ban Budapestre való költözése.

Zenei pályája 

Legelső kislemezének producere Závodi Gábor volt. Az Igazi Arcom (2012) című dal megjelenésekor több rádió meghívta, pl. az anno futó Neo Fm. Majd következő dala a Lásd Meg A Fényt címen jelent meg, amelyet Fenyvesi Attila írt, akit az Inflagranti együttes frontembereként ismert meg az ország. E dalt Ladányi Patríciával énekli együtt (Children Of Distance: Emlékezz rám, VIVA, The Voice...) a dal premiere a Class Fm rádióban volt. Ezek után jelent meg Ez Az Élet című új dala, amelyhez első videóklipje is elkészült. Majd 2014-ben az Árral Szemben, amelyet a híres zenei producer Burai Krisztián írt és Fekete Dávid (Megasztár 4), Solt Klaudia (The Voice, évekig Caramel háttérénekesnője volt) és Turcsányi Tibor éneklik, továbbá a hozzá tartozó videóklip is elkészült. Több rádióban találkozhatunk a dallal, pl. Juventus, Class Fm - amely Class Magyarok műsorában interjút is készített velük... A dalhoz tartozó videóklip premiere pedig a Tv2 Mokkában volt, de láthattuk a FEM3-on is. Több napilap beszámolt a közös munkáról.

2014.11.16 - megjelent Turcsányi Tibor legújabb dala, amelyet az X-faktor szereplővel Batánovics Lilivel énekelnek, a dal az Őrangyal címet kapta, zenei producere Fenyvesi Attila (Inflagranti) volt, szövegét pedig Turcsányi Tibor írta.

2015. december 9-én megjelent Turcsányi „Most Légy Velem” című dala, amelynek szövegét Ő írta és az egészségügyi dolgozók helyzetét célozza meg a dal, a vele megjelenő klippel együttesen, láthattunk belőle részletet a Tv2 Tényekben is.

2017-ben Turcsányi Tibort láthattuk Jakupcsek Gabriella - Egymás Szemében című műsorában.

2019.06.11.-én megjelent Turcsányi Tibor legújabb dala az ,,Ilyennek Születtél", ami az elfogadásról szól.

2019.06.19.-én Turcsányi Tibor új dallal, videóklippel és kislemezzel jelentkezett, amelynek zenéjét Demko Gergő (Rúzsa Magdi, Bon-Bon, Fiesta, Bereczki Zoltán, Vastag Csaba, Dobrády Ákos, Molnár Ferenc Caramel, Pély Barna, Koltai Róbert, Galambos Dorina, Antal Timi…) és Popovics Gyuri (Csillag Születik szereplője, Kávészünet zenekar énekese, írt dalokat: Oláh Gergőnek, Benjinek…) írták a szöveget pedig Posta Marianna (Oláh Gergő…). A videóklipet a híres YouTubber Vitó Zsombor készítette. A munkát a MGS MUSIC Hungary adta ki.

2019.11.16.-án megjelent a Trimedio Csoport kiadásban egy válogatás album Bakelit Fesztivál néven, amin Tibinek is megjelent egy vadi új dala, ami a Ha Valakire Vársz címet kapta. A zenét Szlabik Erik írta, dalszöveget Radics Márk a stúdiómunkát pedig Keskeny Márk készítette. A Sztár Limonádé magazin különszámával kapható országszerte, amely egy hosszabb interjút is közölt Tibivel. Az album platinalemez lett. 

2019.11.17.-én pedig látható volt az új dal Tibi előadásában a TV2 zenecsatornáján a Zenebutikon, a Bakelit Fesztivál című műsorban.

2020.01.10.-én, 02.28.-án és 03.10.-én, továbbá 07.14.-én is látható volt Tibi az RTLII - Éjjel Nappal Budapest című műsorában. 

2020.02.05.-én megjelent Tibi és Sebestyén Katja (Sztárban Sztár leszek döntős) közös dala és videoklipje, ami az Élj és remélj! címet kapta. A dal zenei producere Demko Gergő volt, a dalszöveget Tibi írta. A dalhoz készült videoklip is, amelyet az Almost Already készített. A média több felülete is beszámolt a dalról.

2020.08.03.-án megjelent Tibi legújabb dala és videoklipje. A dalt Szepesi Zsolt írta (Freddie: Csodák, Kállay Saunders András, Berkes Olivér…). 
A klipet a GráfPictures készítette (Rúzsa Magdi (Éden, Hazatalálsz, Mona Lisa, Aduász, Légzés), Anna and the Barbies, Cserpes Laura, Csézy, Havsi, Majka, Dér Heni, Takács Nikolas, Honey Beast, Radics Gigi, Hooligans, Bereczki Zoltán, Király Viktor, Caramel, Antal Timi…). A dalt bemutatta a Petőfi Rádió is, amely interjút is közölt Tibivel.

2020.09.03.-án megjelent a Trimedio Csoport kiadásában egy válogatás album Aranyalbum néven, amin Tibi ,,Ha Valakire Vársz" című dala is szerepel. A Sztár Limonádé magazin különszámával volt országszerte kapható, ami interjút is közölt Tibivel.

2020.10.21.-én a Sztár Limonádé magazin legújabb számában Tibivel is olvasható egy interjú, valamint a laphoz jár egy CD melléklet is, amin Tibitől is szerepel egy vadi új dal. A dal zenéjét Szlabik Erik készítette, szövegét Radics Márk írta és a ,,Várok rád" címet kapta. Országszerte kapható.  

Tibi rendszeres szereplője lett a TV2 Zenebutik és Muzsika Tv csatornáknak.

2020.11.25.-én megjelent Tibi legújabb dala és klipje, amely a ,,Megéltem Már” címet kapta. A dal szövegét Tibi írta, a zenéjét Pál Benjámin (A dal, X-faktor, A38) készítette, a stúdiómunka és mastering Demko Gergő munkája. A klipet az Almost Already készítette.

2020.12.23.-án megjelent Tibi és Sebestyén Katja (Sztárban Sztár Leszek döntős) legújabb közös dala és videoklipje. A dalban eredetileg Mohamed Fatima (Fekete Vonat, The Voice, A Dal) is részt vett volna, aki fel is énekelte saját részét és a klip ráeső részét is felvették, viszont mint kiderült érvényes produceri szerződései miatt mégsem tudott részt venni a produkcióban.

2021.05.23.-án Tibi ismét új dallal és videoklippel jelentkezett, ,,Millió Ok" címmel. A dal zenéje Pál Benjámin munkája, a stúdiómunka és mastering Demkó Gergőé, a dal szövegét pedig Tibi írta.

A hozzá készült videoklip az Almost Already csapatának köszönhető, amelyből egy részlet látható volt a TV2 Tények Plusz műsorában is, egy Tibivel készült interjú kíséretében.

2021.07.11.-én megjelent a legújabb dal, amely a Budapest címet kapta. A dalszöveget Tibi írta, a zenét Kovács Ádám készítette, a stúdiómunka pedig Botlik Matyi nevéhez kötődik. A premier a Petőfi Rádióban volt, egy interjú keretében. A dalhoz videoklip is készült, Kovács Ádám - SHAPES jóvoltából.

2021.08.21.-én megjelent a ,,Szerelemdal”, amely szövegét Tibi írta, zenéjét Kardos Roli készítette, a hangfelvételeket pedig Demko Gergő. A videoklipben megjelennek, Tibi idei nyaralásán készült Maldív-szigeteki felvételek, valamint Budapesten, Dunán készült felvételeket is fellelhetünk. A klip Kovács Ádám – SHAPES munkája.

Videoklip  

Ez Az Élet című számhoz készült videóklip  az Almost Already jóvoltából.

Árral Szemben (Almost Already)

Most Légy Velem (Ghyczy Csongor)

Ránk Ragyog (Vitó Zsombor)

Élj És Remélj! (Almost Already)

Szívünk Játszótér! (Gráf Pictures)

Megéltem Már (Almost Already)

Angyal (Keskeny Márk)

Millió Ok (Almost Already)

Budapest (Kovács Ádám - SHAPES)

Szerelemdal (Kovács Ádám - SHAPES)

Dalai 

 2012 Igazi Arcom
 2012 Lásd Meg A Fényt 
 2013 Ez Az Élet
 2014 Árral Szemben
 2014 Őrangyal
 2015 Most Légy Velem
 2019 Ilyennek Születtél
 2019 Ránk Ragyog
 2019 Ha Valakire Vársz
 2020 Élj És Remélj!
 2020 Szívünk Játszótér!
2020 Várok Rád 
2020 Megéltem Már  
2020 Angyal  
2021 Millió Ok  
2021 Budapest  
2021 Szerelemdal

Albumai 

 2021 Az Igazi Arcom (kislemez) - szerzői kiadás
 2019 Bakelit Fesztivál Válogatás Album (dal: ,,Ha Valakire Vársz"), Trimedio Csoport kiadás - platina lemez minősítés 
 2020 Aranyalbum (dal: ,,Ha Valakire Vársz"), Trimedio Csoport kiadás 
 2020 Bakelit Fesztivál Válogatás Album II. (dal: ,,Várok Rád"), Trimedio Csoport kiadás
 2021 Aranyalbum (dal: ,,Millió Ok"), Trimedio Csoport kiadás

Jegyzetek

Források 
 Turcsányi Tibor hivatalos lapja
 Magyar hangok - Neo FM
 Radio Halley
 TABU TV interjú
 Tabu TV

1989-ben született személyek
Élő személyek
Szlovákiai magyarok
Magyar énekesek
Magyar könnyűzenei előadók
Magyar rockzenészek